

Geografie 
 Kiso (dorp), dorp in het district Kiso
 Kiso (rivier), Japanse rivier
 Kiso (gemeente), gemeente in het district Kiso
 District Kiso, district in de prefectuur Nagano

Overig
 Kiso (kruiser), Japanse kruiser uit de Kuma-klasse

Zie ook 
 Kisogebergte, bergketen in Japan (Centrale Alpen)